Condado de Chester puede designar a:
 al título nobiliario inglés del Conde de Chester.
Tres condados de Estados Unidos:
 el condado de Chester, en el estado de Pensilvania;
 el condado de Chester, en el estado de Carolina del Sur;
 el condado de Chester, en el estado de Tennessee.